Vinilkosmo-kompil' is een tweedelige compilatie die pop-, rock- en folkloremuziek in het Esperanto bevat. Er werkten veel verschillende artiesten aan mee.

Vinilkosmo-kompil' 1 (1995)
Ĵomart kaj Nataŝa: Papago
Jacques Yvart: Mia Tero
Kajto: Ansero-Vanelo
Flávio Fonseca: Babelturo
La Mevo: Flava blankul'
Solotronik: Kie ne plu
Amplifiki: Banala travivajxo de juna knabo
Persone: Regxoj de cindro
La Rozmariaj Beboj: Cxe vi min forprenu
Bruemaj Najbaroj: Nun vi scias
La Alburnoj: Nur vin mi amos (gxis vesper-hor')
Pisxamandurjes: La bonaj vortoj
EV: Knabin' de Sarre
Tutti Futti: Trans-Euxrok-Ekspres'
La Mondanoj: Muskola belulino

Vinilkosmo-kompil' 2 (1996)
Esperanto: Bandonio
Massilia Sound System (Masilia Son-Sistem'): Sunobriloj
Martin Wiese: Vivo duras sed vi molas
Remy Walter: Teren rigardu
FreeMagniZhou: Pro viaj faroj
Massimo Manca: Hej vi
N.A.T.: La Tero
Milan Docxekal (grupo Team'): Kapon redonu
Emily Barlaston: Cigano!
Akordo: Venko, venko
Fabulous Troubadors (Fabelecaj Trobadoroj): Bonan jaron
Micke Englund: Fari nenion
JoMo: Ali Bensali
Kredo: Tempo
Afrika Espero: La hom-masxino
Luanda Cozetti: Mia bon', mia malbon'
Bombay Dub (Bombaj-Dob'): Estu natura
Picxismo: Korespondi deziras
Vacarm le Rouge (Bruego la Rugxa): Amromanco

 esperanto